Tension est un LP de 4 titres du groupe La Phaze. Il est sorti en .

Liste des titres

Lien externe 
Album sur Discogs

Album de La Phaze